Новотроицкая Горка  — деревня в Ромодановском районе Мордовии в составе Липкинского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 10 километров по прямой на запад-северо-запад от районного центра поселка Ромоданово.

История
Деревня была основана после 1869 года. В ней в 1894 году было учтено 32 двора.

Население 
Постоянное население составляло 10 человек (русские 100%) в 2002 году, 11 в 2010 году .

Примечания 

Населённые пункты Ромодановского района